Kjetil Wæhler – ex calciatore norvegese
 Thomas Wæhler – calciatore norvegese
 Tor Wæhler – ex calciatore norvegese